

Wydarzenia 

 Adadnirari II przestał być władcą Asyrii. Jego następcą został syn, Tukulti-Ninurta II